Sad Song, может означать:
 «Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)» — песня американского певца и автора песен Отиса Реддинга (1966)
 «Sad Song» — песня американского музыканта Лу Рида из третьего студийного альбома Berlin
 «Sad Song» — песня американского композитора и певца  () из студийного альбома 
 «Sad Song» — песня австралийской хард-рок группы  из альбома 
 «Sad Song» — песня американского музыканта и автора песен Дэвида Бирна из альбома 
 «Sad Song» — песня британской рок-группы Oasis из виниловой и японской версий их альбома Definitely Maybe
 «Sad Song» — песня американского рэпера Krayzie Bone из его альбома 
 «Sad Song» — песня американской певицы Cat Power из альбома 
 «» — песня британского певца и пианиста Элтона Джона из альбома Breaking Hearts
 Sad Song" — песня американской инди-поп группы  из альбома 
 «Sad Song» — песня шведской певицы и композитора September из альбома Dancing Shoes
 «» — песня американского поэта-песенника Блейка Льюиса из альбома 
 «Sad Song» — песня американской рок-группы The Cars из альбома Move Like This
 «Sad Song» — песня американской певицы и автора песен Кристианы Перри из альбома 
 «Sad Song» — песня американской рок-группы  из альбома 
 «Грустная песня» () — песня российского хип-хоп-исполнителя Thrill Pill из альбома «Откровения»
 «Sad Song» — песня украинской певицы Maruv.